Мирон Барновский-Могила (Мирон Бернавский; ; ум. 2 июля 1633) — господарь Молдавского княжества с 20 января 1626 по 30 августа 1629 и с апреля по 22 июня 1633 года.

Биография 
Мать Мирона Барновского была племянницей Иеремии и Симиона Могилы.

Мирон занимал чин чашника (1611), спэтара (1615—1618) и пыркэлаба Хотина (1618—1621), гетмана и портара Сучавы (1622—1626). В последние годы правления тяжело больного Раду Михни Барновский исполнял важную роль в управлении страной.

Мирон Барновский-Могила был избран господарём Молдавского княжества в начале 1626 года. Он установил нормы эксплуатации монастырских, боярских и господарских цыган-рабов, определил сроки преследования беглых вечинов (7 лет). Во время второго правления турки начали подозревать, что Барновский склоняется к полякам. Его завлекли в Константинополь и там обезглавили.

Память

Примечания

Литература

Ссылки 

Казнённые монархи
Монархи, убитые в XVII веке
Правители Молдавского княжества
Обезглавленные монархи
Казнённые в Османской империи в XVII веке